Notion:
 Notion — приложение для ведения заметок и управления данными, проектами и задачами
 Notion — профессиональный нотный редактор